Fließ oder Fliess steht für:

Orts- und Flurnamen:

 Sydower Fließ, eine Gemeinde im Landkreis Barnim (Brandenburg)
 Treplin-Alt-Zeschdorfer Fließtal, Tallandschaft in Brandenburg
 Fließ, Gemeinde, Ortschaft und Katastralgemeinde in Tirol
 Fließ (Gewässername), regionaler Ausdruck für ein Gewässer
 Fliess Bay, Bucht der Joinville-Insel in der Antarktis
 Punta Fliess, Antarktika

Fließ oder Fliess ist der Familienname folgender Personen:

 André Fliess (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Dorothee Fliess (1921–2001), deutsche Verfolgte des Nationalsozialismus
 Ingo Fliess (* 1965), deutscher Produzent
 Johann Friedrich Christian Fließ (1800–1844), deutscher Geigenbauer und Bogeninstrumentenmacher
 Julius Fliess (1876–1955), Rechtsanwalt und Notar
 Sabine Fließ (* 1960), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Ulrich Fließ (* in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Fließ (1857–unbekannt), deutscher Politiker (USPD/KPD), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Wilhelm Fließ (1858–1928), deutscher Mediziner, Physiologe und Hals-Nasen-Ohrenarzt

Siehe auch:

 Vlies, Fleece, Flies, Fliß